Schlesser ist der Familienname folgender Personen:

 Émile V. Schlesser (* 1986), luxemburgischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Komponist 
 Jean-Louis Schlesser (* 1948), französischer Rallyefahrer
 Jo Schlesser (1928–1968), französischer Formel-1-Rennfahrer aus Madagaskar
 Tommy Schlesser (* 1989), luxemburgischer Schauspieler